Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 6-3, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Rosie Casals (primo turno)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)

 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Assente
 Marcie Louie (secondo turno)
 Kathy Kuykendall (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1974